Моркоте — город в швейцарском кантоне Тичино на берегу озера Лугано.
 Моркоте — средневековый замок в городе Моркоте, кантон Тичино, Швейцария.